Evropsko prvenstvo v rokometu 2004 je bilo 6. evropsko prvenstvo v rokometu, ki je potekalo med 22. januarjem in 1. februarjem 2004 v štirih slovenskih mestih: Ljubljana, Celje, Velenje, in Koper. Svoj prvi naslov evropskega prvaka je osvojila Nemčija, srebrno medaljo je osvojila Slovenija, s čimer je osvojila prvo medaljo na velikih tekmovanjih, bronasto pa Danska.

Prizorišča

Predtekmovanje

Skupina A 
Prizorišče: Rdeča dvorana, Velenje.

Skupina B 
Prizorišče: Hala Tivoli, Ljubljana

Skupina C 
Prizorišče: Dvorana Zlatorog, Celje

Skupina D 
Prizorišče: Dvorana Bonifika, Koper

Drugi del

Skupina I 
Prizorišče: Dvorana Zlatorog, Celje

Skupina II 
Prizorišče: Hala Tivoli, Ljubljana

Izločilni del 
Prizorišče Hala Tivoli, Ljubljana

Polfinale

Tekma za sedmo mesto

Tekma za peto mesto

Tekma za tretje mesto

Finale

Končni vrstni red in statistika

Ekipa prvenstva
Vratar:  Henning Fritz
Levo krilo:  Edvard Kokšarov
Levi zunanji:  Nikola Karabatic
Srednji zunanji:  Ivano Balić
Desni zunanji:  Volker Zerbe
Desno krilo:  Vid Kavtičnik
Krožni napadalec:  Michael Knudsen

Viri

Zunanje povezave 
 Uradna spletna stran

2004 v športu
2004
Športne prireditve v Sloveniji
Športne prireditve v Ljubljani
Šport v Celju
Šport v Kopru
Šport v Velenju
2004 v Sloveniji